Gli assassini (The Assassins: A Radical Sect in Islam) – saggio di Bernard Lewis del 1967
The Assassins – tag team di wrestling

Pagine correlate 
 Assassins
 The Assassin